Сэр Энтони Артур Акланд (; 12 марта 1930 — 8 сентября 2021) — британский .

Биография 
Учился в Итонском колледже и Крайст-Чёрч Оксфорда (магистр, 1956).

В 1953—1991 годах — на дипломатической службе.

В 1975—1977 годах — посол Великобритании в Люксембурге.

В 1977—1979 годах — посол Великобритании в Испании.

В 1979—82 гг. возглавлял Объединённый разведывательный комитет.

В 1982—1986 годах — глава дипломатической службы, постоянный заместитель министра иностранных дел Великобритании.

В 1986—1991 годах — посол Великобритании в США.

В 1991—2000 годах — ректор Итонского колледжа.

Входил в состав управляющих фонда Ditchley.

Награды и признание 
989-й рыцарь ордена Подвязки (23.4.2001), рыцарь Большого креста ордена Святого Михаила и Святого Георгия (1986, рыцарь-командор 1982, кавалер 1976), рыцарь Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Почётная степень доктора права (LL.D.) Эксетерского университета (1988).

Примечания

Ссылки 
 

Послы Великобритании в Люксембурге
Послы Великобритании в Испании
Послы Великобритании в США
Главы Объединённого разведывательного комитета Великобритании
Ректоры Итонского колледжа
Почётные доктора права
Почётные доктора Эксетерского университета